Plaza San Martín ist der Name folgender öffentlicher Plätze:

 Plaza General San Martín, Buenos Aires, Argentinien
 Plaza San Martín (Córdoba), Argentinien
 Plaza San Martín (Rosario), Argentinien
 Plaza del Libertador General San Martín (Morón), Argentinien
 Plaza San Martín (Azul), Argentinien
 Plaza San Martín (Quilmes), Argentinien
 Plaza San Martín (Lima), Peru

Siehe auch:
 San Martin